Nazwisko Bayeu może odnosić się do różnych członków rodziny hiszpańskich artystów, do której należało rodzeństwo:

 Francisco Bayeu (Saragossa, 1734 - Madryt, 1795), malarz;
 Ramón Bayeu (Saragossa, 1746 - Aranjuez, 1793), malarz; 
 Manuel Bayeu (Saragossa, 1740 - ¿1808?), malarz i architekt; 
 Josefa Bayeu (Saragossa, 1747 - Madryt, 1812), żona Francisca Goi.